Скоропись Питмана — одна из систем стенографии для английского языка, созданная англичанином сэром Айзеком Питманом (1813—1897) под названием «фонография». Первая публикация состоялась в 1837 году. Это фонетическая система, как и большинство систем скорописи; символы означают не буквы, а звуки речи. Ярким исключением является последовательная передача буквы r, даже при передаче звуков британской речи, в которой r зачастую не произносится. Возможная причина в том, что в середине XIX века в британском варианте английского ещё не начал выпадать этот звук. В 1996 году скоропись Питмана была самой популярной системой скорописи в Великобритании и второй по популярности в США.

Отличительной чертой скорописи является то, что звонкие и глухие звуки обозначаются одной и той же графемой, отличаясь только по толщине: толстые линии — звонкие согласные, тонкие линии — глухие согласные. Изначально для скорописи использовались перьевые ручки с мягкими перьями, в настоящее время этой скорописью обычно пишут карандашами.

Графемы согласных звуков в скорописи Питмана — прямые линии и четвертушки окружности, повёрнутые на различные углы. Гласные звуки записываются с помощью точек, штрихов или других значков, расположенных рядом с соответствующей согласной графемой. Если гласный предшествует согласному, первый записывается над или до согласной графемы, а если гласный следует за согласным, то записывается ниже или за согласной графемой. Краткие гласные звуки записываются точками, а долгие — линиями. Система неоднозначна, что позволяет передавать особенности произношения каждого гласного, хотя для ускорения письма гласные можно опускать, на них указывает направление и изменение высоты штриха согласного. Это также помогает различать слова, которые отличаются только гласными. Другой метод избегания гласных — записывать слоги разными графемами. К примеру, у звука «R» имеется две графемы: одна для случаев, когда гласный звук предшествует r, другая — для обозначения противоположного случая.

Существует несколько версий скорописи Питмана. Исходная версия содержала только алфавит, который позже был модифицирован. Появлялись аббревиатуры и лигатуры. «Новая эпоха Питмана» (1922—1975, ) имела наиболее развитую систему сокращений. В «Питман 2000» (, 1975—настоящее время) появилось значительное число упрощений, а количество аббревиатур было сильно сокращено до 144. Примером являются исчезнувшие в «Питман 2000» сокращение для «rer» (сильно закрученный штрих сверху вниз) и «kway», (прямой горизонтальный штрих с крюком на конце).

История 
Питмана попросили создать собственную систему скорописи в 1837 году. Он использовал систему  семь лет, но скоропись Питмана больше похожа на систему . Скоропись Питмана была первой фонетической в истории, первой, в которой толщина штриха имела значение звонкости/глухоты согласных, и первой, где место образования согласных влияло на вид кривой: знаки взрывных согласных — прямые линии, фрикативов — дуги, альвеолярных и зубных согласных — вертикальные линии: "|" = /t/, «|» = /d/, «)» = /s/, «)» = /z/, "(" =  (как в слове thigh), «(» =  (звонкий).

Брат Айзека, Бенджамин Питман, живший в Цинцинатти, представил там новую скоропись при записи хода дела по заговору убийц Авраама Линкольна. В Австралии скоропись рекламировал другой брат Айзека, Джейкоб. Эпитафия на его надгробии также выбита скорописью:
В память о Джейкобе Питмане, род. 28.11.1810 в Троубридже (Англия), поселившемся в Аделаиде в 1838, умершем 12 марта 1890, создателе и популяризаторе фонетической скорописи и в этих поселениях первосвященника Второй или Новой Церкви, которая чтит Господа Иисуса Христа в его небесном величии, Создателя Вселенной, Искупителя и Воскресителя человечества, Всевышнего, благослови его Господь.

Некоторое время система Питмана была самой распространённой в англоговорящем мире. Этим она, в том числе, обязана тому, что ей обучали в самом начале заочных курсов. В XXI начале века скоропись Питмана в США вытеснила . Также в последнее время набрала популярность , основанная на написании слов, а не на произношении.

Письмо 
За исключением нескольких логограмм, скоропись Питмана полностью фонетическая. В её алфавите 24 согласных, 12 гласных и 4 дифтонга. Согласные изображаются штрихами, а гласные точками.

Логограммы 

Частоупотребительные слова изображаются краткими логограммами. Слова и фразы, у которых есть краткие формы, называются граммалогами. В системе Питмана их несколько сотен.

Согласные 

Согласные в системе Питмана произносятся следующим образом: пи, би, ти, ди, чей, джей, кей, гей, эф, ви, ит (ith), ди (thee), эс, зи, иш, жи, эм, эн, инг (ing), эл, ар, рей, вэй (way), йей (yay), хей. Для звука r имеется две графемы: ар и рей.

Гласные 
Долгие гласные системы Питмана : . Краткие — . Мнемотическая фраза для запоминания обоих наборов — «Pa, may we all go too? That pen is not much good» .

Точки и штрихи долгих гласных пишутся с бо́льшим нажимом, чем кратких. К примеру, слово say пишется «)•», а несуществующее слово seh записывалось бы как «)·»; see записывается «).», а sih могло бы записываться «).».

Одной из важных черт скорописи является то, что гласные могут выпадать в быстром письме. Так как каждый гласный звук записывается рядом с согласным с определённой стороны, изменяя соответственно высоту штриха согласного можно опускать гласные буквы.

Дифтонги 

В скорописи Питмана имеются четыре дифтонга, . Ie и oi записываются в первой позиции, а остальные — в третьей. Если за дифтонгом следует нейтральный гласный, на письме к дифтонгу добавляется небольшой штрих.

Прочие знаки 
 Круги: могут быть как большими, так и маленькими. Маленький круг означает s и z, большой — ses и swa в начале штриха и ses (crisis, crises, exercise) в другом месте. Если в слоге имеется гласная, отличная от e, она должна быть написана в круге.

 Петли: маленькие означают st и sd (cost, based); большие — ster (master, masterpiece). Петлёй нельзя записывать слова, начинающиеся со ster (sterling).

 Небольшие крюки.
 В начале: приписанный к прямым согласным буквам (пи, би, ти, ди, чей, джей, кей, гей) крюк по часовой стрелке означает добавление после согласной r: tray, Nichrome, bigger, против часовой — l: ply, amplify, angle. Если крючок приписан к округлым буквам — эф, ви, ит, ди (thee), иш, жи, эм, эн, инг — то он означает r после согласной: other, measure, manner, every.
 В конце: по часовой стрелке с прямыми буквами означает en: train, chin, genuine. В обратном направлении — эфф ви (после штриха): pave, calf, toughen. В сочетании с округлыми буквами крюк рисуется после них и означает n: men, thin.

Укорачивание и дублирование штрихов 
Многие графемы могут быть укорочены вдвое для того, чтобы указать на «t» или «d», расположенную после них. Укорачивание нельзя применять с единственным слогом слова, так как это может привести к путанице.

Увеличение черт вдвое добавляет в слово окончание ter, der, ture, ther, dher: matter, nature, mother. Исключения предупреждают неоднозначности: «leader» пишется «l + d с крюком», а не «l большого размера».

Удвоение прямых линий не производится, если за 'ter' et al. идёт прямая черта: cadre.

Литература

Примечания

Ссылки 

 Shorthand Untangled — A popular website and community helping both new and experienced writers
 Long Live Pitman’s Shorthand — A wealth of material and advice for learning Pitman’s New Era
 The Joy of Pitman Shorthand — Brief explanation, list of links, and video in 3 parts demonstrating writing (linked to YouTube).
 Pitman for Geeks — An introduction to the basics of Pitman, with some information on its history.
 Shorthand website that has general information on all strains.
 Dutton v Pitman (Shorthand) Alleged Libel Lawsuit

Консонантные письменности
Абугиды